Etz Chaim (hebr.; ‚Baum des Lebens/Lebensbaum‘)  steht für:

 Baum des Lebens (Bibel), biblisches Thema
 Baum des Lebens (Kabbala), mystisches Symbol
 Baum des Lebens (Buch), Buch von Chaim Vital mit Überlieferungen von Isaak Luria

 verschiedene danach benannte Jeschiwot und Synagogen

Siehe auch
 Baum des Lebens